MSG kan avse: 

 MSG – en idrottsarena i New York City, se Madison Square Garden
 MSG – ett amerikanskt företag, se Madison Square Garden, Inc.
 MSG – ett tyskt hårdrocksband, Michael Schenker Group
 MSG – ett salt som består av en positivt laddad natriumjon och en negativt laddad glutaminsyramolekyl (engelska: monosodium glutamate), se Natriumglutamat